Daisuke Watabe (Tokorozawa, 19 de abril de 1989) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Omiya Ardija.

Carreira 
Produto da base dos esquilos, sempre atuou no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija